Mikhaïlovo peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Михайлово) :
Mikhaïlovo, village bulgare de l'obchtina de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Mikhaïlovo, village bulgare de l'obchtina de Khaïredin, situé dans l'oblast de Vratsa.